Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex Calatrava che ha battuto in finale Álex López Morón 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)
 Assente
 Stéphane Huet (secondo turno)

 Álex López Morón (finale)
 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1997